Никола́й Про́хоров:
 
 Прохоров, Николай Леонидович (род. 1936) — учёный в области вычислительной техники, директор ИНЭУМ (1983—2006).
 Прохоров, Николай Фёдорович (1925—2002) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.